SSH puede referirse a:
 Secure Shell, protocolo informático que sirve para acceder a máquinas remotas; o
 Aeropuerto Internacional de Sharm el-Sheij (Egipto), por su código IATA.